Bitwa pod Kabulem (1842)
 Bitwa pod Kabulem (1879)

Zobacz też